La Nationalliga A 1991/92 fue la 95.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Grupo por el título

Grupo por el ascenso/descenso

Grupo A

Grupo B

Referencias 
 RSSSF

1992
Fútbol en 1991
Fútbol en 1992
Suiza en 1991
Suiza en 1992